Pelegri ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Pelegri (* 1952), französischer Leichtgewichts-Ruderer
 Lucía Sainz Pelegri (* 1984), spanische Tennis- und Padelspielerin